Diana Buzean e Daniëlle Harmsen erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Cindy Burger e Daniela Seguel hanno battuto in finale Demi Schuurs e Eva Wacanno 6–4, 6–1.

Teste di serie 

  María Irigoyen /  Elica Kostova (quarti di finale)
  Julia Cohen /  Katarzyna Kawa (Quarti di finale; walkover)

  Viktorija Golubic /  Aleksandrina Najdenova (semifinali)
  Justine Ozga /  Anna Zaja (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

TEAN International 2013